Spojení písmen V a V může mít různé významy:

VV 
 Věci veřejné – česká politická strana
 bývalá státní poznávací značka pro okres Vranov nad Topľou
 provincie Vibo Valentia – provincie v jižní Itálii
 Vládní vojsko – bývalý ozbrojený sbor Protektorátu Čechy a Morava
 Vnitřní vojska (rusky: Внутренние войскa) – vojska ministerstva vnitra Ruské federace
 Výtvarná výchova - Vyučovací hodina ve škole
 Věta vedlejší

v. v. 
 „ve výslužbě“ – přidávalo se k titulu vysokých úředníků, důstojníků apod. v důchodu

Externí odkazy 
 
 

Zkratky